Сан Педро Тапанатепек има више значења:

 Општина Сан Педро Тапанатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Тапанатепек (Сан Педро Тапанатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику